Fabio Fognini era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in semifinale da Roberto Bautista Agut che ha poi vinto il torneo superando in finale Lukáš Rosol per 6-3, 4-6, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Fabio Fognini (semifinale)
  Michail Južnyj (semifinale)
  Roberto Bautista Agut (campione)
  Feliciano López (quarti di finale) 

  Philipp Kohlschreiber (secondo turno) 
  Guillermo García-López (quarti di finale)
  Santiago Giraldo (quarti di finale) 
  Federico Delbonis (quarti di finale)

Wildcard 

  Philipp Petzschner (primo turno)
  Alexander Zverev (primo turno)

  Michael Berrer (primo turno)

Qualificati 

  Philipp Davydenko (secondo turno)  
  Marco Cecchinato (primo turno)  

  Yann Marti (secondo turno)
  Mate Delić (primo turno)

Lucky loser 

  Louk Sorensen (secondo turno)  

  Henri Laaksonen (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Mercedes Cup 2014
ATP World Tour 2014